Нусрат або Нусрет або Насрат (    ) — унісекс-ім'я , що арабською означає «перемога». Це може стосуватися:

Чоловіки

Насрат 

 Хізтулла Яр Насрат - афганський ув'язнений в Гуантанамо
 Насіруддін Насрат Шах (помер у 1532) - султан Бенгалії
 Насрат Аль Джамал (1980 р.н.) - ліванський футболіст
 Насрат Хан (1926 р.н.) - афганський ув'язнений в Гуантанамо
 Насрат Парса (1969–2005) - афганський співак
 Насрат Шаркі - афганський співак
 Насратулла Насрат (1984 р.н.) - афганський гравець у крикет
 Насрат Халід (1992 р.н.) - афганський підприємець

Нусрат 

 Нусрат ад-Дін Мухаммад (помер близько 1330) - Міхрабанід Малік із Сістану
 Нусрат Фатех Алі Хан (1948–1997) - пакистанський музикант
 Нусрат Хусейн - пакистанський поп-співак
 Нусрат Джавед - пакистанський журналіст
 Нусрат Касаманлі (1946–2003) - азербайджанський поет
 Рахат Нусрат Фатех Алі Хан (нар. 1974) - пакистанський музикант, племінник Нусрат Фатех Алі Хана

Нусрет 

 Нусрет Чолпан (1952–2008) - турецький художник
 Нусрет Фішек (1914–1990) - турецький вчений
 Нусрет Гекче (1983 р.н.) - турецький шеф-кухар (також відомий як Соляний хлопець)
 Нусрет Суман 1905–1978) - турецький скульптор
 Нусрет Муслимович, боснійський футбольний тренер

Жінки 

 Халіде Нусрет Зорлутуна (1901–1984) - турецький поет і прозаїк
 Нусрат Бхутто (1929–2011) - пакистанський політик, дружина прем’єр-міністра Зульфікара Алі Бхутто та мати прем’єр-міністра Беназір Бхутто
 Нусрат Імроз Тіша (1983 р.н.) - бангладешська актриса, модель і продюсер
 Нусрат Джахан Бегум (1865–1952) - дружина засновника Ахмадійської громади Мірзи Гулама Ахмада
 Нусрат Джахан (1990 р.н.) - індійська актриса

Інші 

 Османський мінний загороджувач Нусрет - османський і пізніше турецький мінний загородник, який відіграв роль у Першій світовій війні
 Колонія Нусрат Бхутто - район в Карачі
 Академія Нусрата Джехана (головний кампус) - навчальний комплекс в Пакистані
 Операція Насрат - операція афганських повстанців у 2007 році